Carl Schuhmann – ginnasta, lottatore, sollevatore e atleta tedesco
 Heiner Schuhmann – ex calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Karl Schuhmann – filosofo tedesco
 Walter Schuhmann – militare tedesco membro del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori